Alan Geoffrey Wright (Ashton-under-Lynn, 28 de setembro de 1971) é um ex-futebolista e treinador de futebol inglês que jogava como lateral-esquerdo.

Carreira 
Natural de Ashton-under-Lynn (cidade pertencente à região metropolitana da Grande Manchester), Wright viveu seus melhores momentos na carreira, iniciada em 1989 no Blackpool, vestindo a camisa do Aston Villa, onde jogou 260 partidas entre 1993 e 2003, marcando cinco gols.

Ele ainda defenderia Blackburn Rovers, Middlesbrough, Sheffield United, Derby County, Leeds United, Cardiff City, Doncaster Rovers e Nottingham Forest (nestes cinco times, Wright jogou por empréstimo).

Em seus dois últimos clubes (Cheltenham Town e Fleetwood Town), Wright chegaria à marca de 614 jogos (somando as copas, foram mais de 750 partidas). Após o Fleetwood não ter-lhe oferecido um novo contrato, o jogador decidiu encerrar sua trajetória de jogador em 2011, aos 39 anos.

Fora das quatro linhas
Após pendurar as chuteiras, Wright voltou ao Blackpool, que o nomeara treinador do Centro de Excelência do time. Sua primeira experiência oficial como técnico foi no Northwich Victoria, em 2012. Pouco depois, foi contratado pelo Stockport, onde trabalha desde então.

Seleção
Embora vivesse boa fase pelo Aston Villa, Alan Wright não teve chances na Seleção Inglesa, tendo suas participações resumidas a duas partidas na seleção Sub-21.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Inglaterra
Futebolistas do Blackpool F.C.
Futebolistas do Aston Villa F.C.
Futebolistas do Cheltenham Town F.C.
Futebolistas do Blackburn Rovers F.C.
Futebolistas do Sheffield United F.C.
Futebolistas do Derby County F.C.
Futebolistas do Leeds United F.C.
Futebolistas do Cardiff City Football Club
Futebolistas do Nottingham Forest F.C.
Futebolistas do Doncaster Rovers F.C.
Futebolistas do Middlesbrough F.C.